Romuald Jaworski (1897–1940), oficer Wojska Polskiego
 Romuald Jaworski (1933–2011), duchowny rzymskokatolicki